rollig kann Folgendes bedeuten:

Zustand einer weiblichen Katze, die geschlechtsreif und fortpflanzungsfähig ist, siehe Rolligkeit
Eigenschaft eines Bodens, der keinen Zusammenhalt hat: nicht bindiger, lockerer Boden, Gegensatz: bindiger Boden, siehe: Baugrund#Zusammensetzung

Rollig ist der Familienname folgender Personen:
 Stella Rollig (* 1960), österreichische Kulturmanagerin, Autorin und Journalistin; seit 2004 künstlerische Leiterin des Lentos Kunstmuseum in Linz

Siehe auch:
 Rollick
 Rolig